Олтина може да се отнася до:

 Олтина – селище и община в румънския окръг Констанца;
 Олтина – езеро западно от селището.